Giro di Castelbuono (полное название Giro Podistico Internazionale di Castelbuono) — ежегодный 10-километровый пробег, который проводится в итальянской коммуне Кастельбуоно. В настоящее время по критериям IAAF имеет золотой лейбл. До 2010 года включительно длина дистанции была 11,2 километра у мужчин и 5,6 километра у женщин. Традиционно пробег проходит 25, 26 или 27 июля — это те дни, когда в городе празднуют день Святой Анны, покровительницы населённого пункта.

Победители 
В ниже представленном списке указаны победители с 1990 года, когда пробег стал международным.

Полный список победителей можно увидеть здесь.

Ссылки 
 Официальный сайт

Пробеги